Az összeférhetetlenség (latinul inkompatibilitás)  a kompatibilitás (latin szó ellentéte, - többek között - a következőket jelentheti:

 összeférhetetlenség, a jogban illetve  a politikai életben
 kémiai inkompatibilitás
 összeférhetetlenség az orvostudományban pl. a vércsoportoké
 összeférhetetlenség a gyógyszerészetben
 asztrológiai inkompatibilitás az asztrológiában
 interperszonális inkompatibilitás a szocionikában
 geokémiai inkompatibilitás
 inkompatibilitás a technikában (pl. elektromágneses inkompatibilitás)